Ка́йве () — топоним в Латвии:

 Кайве (Семская волость) — село в Тукумском крае.
 Кайве (Кайвская волость) — село в Вецпиебалгском крае.